Die 2. Liga 1976/77 war die 29. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im August 1976 und endete im Juni 1977.

Modus 
Die 32 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 16 Teams aufgeteilt. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Liga auf, während die jeweils letzten vier Teams in die 3. Liga abstiegen.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1976
Fußballsaison 1976/77